Chapelains – abitanti di Chapelle-sur-Moudon
Chapelains – abitanti di La Chapelle-Basse-Mer